

Personaggi 
 Donna Blanca Dicenta Koval de Alday – personaggio di soap opera

Persone 
 Carlos Dicenta – ex cestista spagnolo
 Joaquín Dicenta – drammaturgo, scrittore e giornalista spagnolo
 Natalia Dicenta – attrice spagnola